Breuil pode se referir a:
 Breuil (Marne)
 Breuil (Somme)

Desambiguações de topônimos